Jeff Bower ist der Name folgender Personen:

* Jeff Bower (Footballspieler) (* 1953), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Jeff Bower (Basketballfunktionär) (* 1961), US-amerikanischer Basketballtrainer und -funktionär